Koki steht für:
 Koki (Komoren), eine Stadt auf den Komoren, siehe Liste der Städte auf den Komoren
 Koki (Saaremaa), ein Dorf in der Landgemeinde Saaremaa, Estland
 Koki (Senegal), eine Stadt in Senegal
 Koki Holdings, ein japanischer Hersteller von Elektrowerkzeugen, bis 2017 eine Tochtergesellschaft von Hitachi

Kōki steht für:
 eine Zählweise, die in Japan von 1873 bis 1940 offiziell verwendet wurde, siehe Japanische Zeitrechnung#Kōki
 

Kōki ist der Vorname folgender Personen:
 Kōki Hirota (1878–1948), japanischer Politiker und 32. Premierminister von Japan
 
 Kōki Kameda (* 1986), japanischer Boxer
 Kōki Kotegawa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kōki Mizuno (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Kōki Sakamoto (* 1986), japanischer Turner
 Kōki Taihō (1940–2013), japanischer Sumōringer
 Kōki Tanaka (* 1975), japanischer Sänger 
 Kōki Yonekura (* 1988), japanischer Fußballspieler

KoKi steht für:
 Kommunales Kino, eine nichtkommerzielle Kultureinrichtung in Deutschland, die Filme zeigt

KOKI